Swanahilde de Bavière (v. 695 † ap.741) ou Sonichilde est une princesse bavaroise de la famille des Agilolfinges, mariée en 725 à Charles Martel, duc des Francs, dont elle a eu Griffon.

Origine familiale

Certitudes 
Les seules certitudes que l'on a à propos des parentés de Swanahilde sont les suivantes :
 le continuateur de Frédégaire raconte qu' ;
 Eginhard, note dans ses annales que durant  ;
 une litanie du Liber confraternitatum augiensis donnant les premiers souverains et souveraines carolingiennes la qualifie de régina ce qu'elle ne fait pas pour les deux autres épouses de Charles Martel. Le contexte ne permet pas de prendre le sens de reine, mais Regina signifiait également princesse royale, ce qui implique l'appartenance de Swanahilde à la famille mérovingienne ou agilolfinge, et plus probablement à la seconde famille, en raison de ses attaches bavaroises.

Reconstitution familiale traditionnelle 
Traditionnellement, les historiens reprennent la généalogie suivante, que l'on peut retrouver, entre autres, chez Pierre Riché :

Un autre hypothèse de reconstitution familiale 
Mais cette reconstitution classique ne rend pas compte du fait qu'Odilon est oncle de Swanahild. Depuis un siècle, la connaissance des Agilolfinges s'est améliorée et certains faits et liens de parenté ont été mis au jour :
 Au début du , une abbesse de Nonnberg se nomme Ragentrude et est qualifiée de duchesse de Bavière. Il s'agirait de l'épouse de Thibert et la mère d'Hugobert, tous deux ducs de Bavière. Le testament d'Adèle de Pfalzel, mentionne ses sœurs, une Ragentrude (identifiée à la duchesse de Bavière) et une Plectrude (identifiée à la femme du maire du palais Pépin le Jeune), ce qui en fait une fille du sénéchal Hugobert. Le prénom de Belectrude est a rapprocher de Plectrude, et elle pourrait être une fille d'un premier mariage de Ragentrude.
 Erich Zollner a montré  en 1915 qu'Odilon est un fils de Godofred, duc d'Alémanie et Karl-August Eckhardt a proposé de voir en l'épouse de Godofred une fille ou une sœur de .
Ces découvertes permettent à Christian Settipani de proposer le tableau suivant :

Biographie 
Comme le raconte Frédegaire, Swanahilde est une princesse agilolfinge capturée en 725 par les armées de Charles Martel lors d'une campagne de ce dernier en Bavière. Ce dernier, qui vient de devenir veuf de Rotrude, l'épouse peu après. Elle donne naissance à un fils, Griffon. Ambitieuse, elle tente de convaincre son mari de laisser à son fils une part importante du royaume, et Charles finit par accepter de partager le royaume en trois et de lui laisser la part centrale.

À la mort de Charles Martel, ses deux fils aînés, Carloman et Pépin écartent leur frère cadet et partagent le royaume en deux. Swanahilde pousse alors son fils à la révolte, mais ils sont vaincus. Griffon est jeté en prison, tandis que sa mère est reléguée au monastère de Chelles.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Agilolfinges

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .

Agilolfinges
Carolingien
Reine du VIIIe siècle
Princesse du VIIIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse franque